Grindstone bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grindstone (Maine)
 Grindstone (New York)
 Grindstone (Pennsylvania)
 Grindstone (South Dakota)
 Grindstone (Texas)